Б-30 может означать:

 Б-30 (подводная лодка) — одна из советских подводных лодок проекта 641Б «Сом»
 Б-30 — один из проектов советской пушки большой мощности калибра 152,4 мм периода Второй мировой войны
 Б-30 — бронебойная пуля к советскому крупнокалиберному патрону 12,7×108 мм
 Б-30 — бронебойная пуля к советскому винтовочному патрону обр. 1930 года 7,62×54 мм R
 Б-30 — советская реактивная глубинная бомба разработанная НИИ-24 Министерства сельскохозяйственного машиностроения